Asptjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Asptjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,68 ha)
Asptjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,49 ha)
Asptjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Asptjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,34 ha)
Asptjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (6,53 ha)
Asptjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Asptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Asptjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Asptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (21,2 ha)
Asptjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (20,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn